Я́рві () — фінське та естонське прізвище.

Відомі носії:

 Християн Ярві (1972) — естонсько-американський диригент.
 Нееме Ярві (1937) — естонсько-американський диригент.
 Пааво Ярві (1962) — естонсько-американський диригент.
 Семі Ярві (1970) — фінський письменник, більш відомий під псевдонімом Сем Лейк.

Фінські прізвища